El paral·lel 51º nord és una línia de latitud que es troba a 51 graus nord de la línia equatorial terrestre. Travessa Europa, Àsia, l'Oceà Pacífic, l'Amèrica del Nord i l'oceà Atlàntic.

Geografia 
En el sistema geodèsic WGS84, al nivell de 51° de latitud nord, un grau de longitud equival a  70,085 km; la longitud total del paral·lel és de 25.175 km, que és aproximadament % de la de l'equador, del que es troba a 5.667 km i a 4.334 km del Pol Nord

Durada del dia 
En aquesta latitud, el sol és visible durant 16 hores i 33 minuts a l'estiu, i 7 hores i 55 minuts en solstici d'hivern.

Arreu del món 
Començant al meridià de Greenwich i dirigint-se cap a l'est, el paral·lel 51º passa per:

{| class="wikitable plainrowheaders"
! scope="col" width="125" | Coordenades 
! scope="col" | País, territori o mar 
! scope="col" | Notes

|-
| 
! scope="row" | 
| Anglaterra: East Sussex, Kent (al sud de Dover)
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Estret de Dover
| style="background:#b0e0e6;" |
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Nord-Pas-de-Calais — al sud de Dunkerque i el punt més al nord de França
|-
| 
! scope="row" | 
| Al sud de Gant
|-
| 
! scope="row" | 
| Limburg — Per uns 10 km
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Rin del Nord-Westfàlia — passa a través del nord de Colònia Hessen Turíngia — Passa a través d'Erfurt Saxònia-Anhalt Turíngia Saxònia — passa al sud de Dresden
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| Saxònia
|-
| 
! scope="row" | 
| Per uns 4 km
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| Per uns 3 km
|-
| 
! scope="row" | 
| Per uns 3 km
|-
| 
! scope="row" | 
| Passa al sud de Wrocław
|-
| 
! scope="row" | 
| Província de Volínia — Passa al nord de LutskProvíncia de RivneProvíncia de Jitòmir — Passa al nord de KorostenProvíncia de Kíev — Passa a través de l'embassament de KíevProvíncia de Txerníhiv — Passa al sud de NizhynProvíncia de Sumi — Passa al nord de Província de Sumi
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| Per uns 10 km
|-
| 
! scope="row" | 
| Per uns 9 km
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
| Per uns 5 km
|-
| 
! scope="row" | 
| Per uns 2 km
|-
| 
! scope="row" | 
| Per uns 15 km
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Mongòlia Interior  Heilongjiang
|-
| 
! scope="row" | 
|
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Estret de Tartària
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Island of Sakhalín
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Mar d'Okhotsk
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Kamtxatka
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Pacífic
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al sud d'Amatignak, Alaska,  Passa al nord de l'illa de Vancouver, Colúmbia Britànica, 
|-valign=top
| 
! scope="row" | 
| Colúmbia Britànica - Passa a través de Revelstoke Alberta — Passa a través de Calgary Saskatchewan Manitoba Ontàrio Quebec
|-
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Golf de Sant Llorenç
| style="background:#b0e0e6;" |
|-
| 
! scope="row" | 
| Terranova i Labrador — illa de Terranova
|-valign=top
| style="background:#b0e0e6;" | 
! scope="row" style="background:#b0e0e6;" | Oceà Atlàntic
| style="background:#b0e0e6;" | Passa al nord de l'illa de Groais, Terranova i Labrador, 
|-
| 
! scope="row" | 
| Anglaterra — Devon, Dorset, Wiltshire, Hampshire (Passa al nord de Southampton), West Sussex, East Sussex
|-
|}

Vegeu també 
 Paral·lel 50º nord
 Paral·lel 52º nord

Referències 

Línies de latitud